Sexuelle Gewalt steht für:

 Sexualisierte Gewalt
 Sexuelle Nötigung
 Sexueller Missbrauch
 Vergewaltigung

Siehe auch:
 Sexuelle Gewalt in Ägypten
 Sexuelle Gewalt im Zweiten Weltkrieg